Ла Транкилидад има више значења:

 Ла Транкилидад (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Транкилидад (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Транкилидад (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику